1-й Чемпионат мира по хоккею с мячом среди молодёжных команд 1990 — состоялся с 2 по 4 февраля 1990 года в Швеции, в четырёх городах: Сандвикене, Скутшере, Фалуне, и Эдсбюне. Чемпионом стала сборная СССР, победившая во всех матчах кругового турнира.

Регламент 
Четыре команды, составленные из хоккеистов не старше 23 лет, провели круговой турнир, победитель которого определялся по большему числу набранных очков. При равенстве очков учитывалась разница забитых и пропущенных мячей.

Итоговая таблица

Матчи

Литература 
 Соснин В. И., Щеглов М. И., Юрин В. Л. — Хоккей с мячом. Энциклопедия. 2009

1990
1990 год в хоккее с мячом
Спорт в Швеции в 1990 году
Международные соревнования по хоккею с мячом в Швеции
Февраль 1990 года